Японская соккер-лига 1975 Дивизион 2 —4-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1975

Ссылки
RSSSF 

Япония
1975
Спорт в Японии в 1975 году